Ашшур-нацир-апал:

 Ашшур-нацир-апал I — царь Ассирии, правил приблизительно в 1050 — 1031 годах до н. э.
 Ашшур-нацир-апал II — царь Ассирии, правил приблизительно в 884 — 859 годах до н. э.